Karl Justi ist der Name folgender Personen:

* Karl Justi (Mediziner) (1873–1949), deutscher Arzt
 Karl Wilhelm Justi (1767–1846), deutscher Philosoph und Theologe

Siehe auch:

 Carl Justi (1832–1912), deutscher Philosoph und Kunsthistoriker